Баєв — прізвище. Персоналії:

 Баєв Борис Федорович (1923—1979) — український психолог, доктор психологічних наук, професор.
 Баєв Денис Юрійович (25 листопада 1983) — російський хокеїст.

Див. також 
 Баєва
Прізвища